Jabouilleia naungmungensis  — вид птиц из семейства земляных тимелий. Открыт в феврале 2004 на крайнем севере Мьянмы. Описан как новый вид в 2005 году. Название дано в честь деревни Naung Mung (Наунг Мунг), ближайшем поселении к месту открытия.

Птицы встречаются в умеренных дождевых лесах на крутых склонах в предгорьях Гималаев.

Считается, что Jabouilleia naungmungensis достаточно обычны в границах своего ареала. Однако, так как вид был открыт лишь недавно, охранный статус для него пока не определён.

Ссылки 
 Collar, N.J. 2011. Taxonomic notes on some Asian babblers (Timaliidae). Forktail number 27: 100—102.
 Collar, N. J. & Robson, C. 2007. Family Timaliidae (Babblers) pp. 70 — 291 in; del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D.A. eds. Handbook of the Birds of the World, Vol. 12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.
 

Земляные тимелии
Животные, описанные в 2005 году
Эндемики Мьянмы
Птицы Юго-Восточной Азии